Die Communauté de communes du Nogentais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aube in der Region Grand Est. Sie wurde am 19. Dezember 2006 gegründet und umfasst 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Nogent-sur-Seine.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Nogentais
Gegründet 2006